Videospieler steht für:
 Videoplayer, Medienspieler zum Abspielen von Videos
 Computerspieler, eine Person, die Computerspiele spielt